Saint-Gerand kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Gérand, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Gérand-de-Vaux, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Gérand-le-Puy, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,